Sclerocephalus puede referirse a dos géneros biológicos diferentes:

 Sclerocephalus, género de plantas con flores perteneciente a la familia de las cariofiláceas.
 Sclerocephalus, género extinto de anfibios temnospóndilos.